Cría puede hacer referencia a:

La descendencia de un animal.

La acción de criar animales, que puede referirse a la ganadería si son animales domésticos y a la zoocría, si se trata de especies silvestres.

CRIA, siglas de la Asociación Canadiense de la Industria Grabada.

Cría, una antigua ciudad de Caria, Asia Menor.